— 49-й император Японии, правивший с 23 октября 770 по 30 апреля 781 года. Имя — Сиракабэ-о. Японский посмертный титул — Амацу-хицуги-такацугасу.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Хоки (770—781)
 Тэнъо (781—782)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Азии VIII века
 07